Линда Арвидсон (; 12 июля 1884 — 26 июля 1949) — американская актриса немого кино.

Линда Арвидсон была первой женой режиссёра Дэвида Гриффита (14 мая 1906 — 2 марта 1936). Она играла главные роли во многих его ранних фильмах. В титрах к некоторым из них она упоминается как Линда Гриффит. Отношения между супругами фактически прекратились в 1912 году, но развод был оформлен только в 1936 году, когда Гриффит хотел вступить в повторный брак.

Фильмография 
 1908 — Краснокожий и дитя — женщина
 1908 — Приключения Долли — мать Долли
 1908 — Отказавшийся у алтаря
 1908 — Много лет спустя
 1908 — Укрощение строптивой — Бьянка
 1909 — Спекуляция пшеницей — жена фермера
 1910 — Неизменчивое море — жена
 1911 — Оправданное доверие

Примечания

Ссылки 
 Фильмография

Актрисы немого кино США